Küküllő vármegye, Erdély egyik történelmi megyéje, neve az 1876-os megyerendezés után Kis-Küküllő vármegye lett
Kis-Küküllő vármegye, a történelmi Küküllő vármegye neve az 1876-os megyerendezés után
Nagy-Küküllő vármegye, az 1876-os megyerendezés során a Királyföld egy részén létrehozott vármegye a történelmi Küküllő vármegyétől délre